Die Abkürzung ZMD steht für:
 Flughafen Sena Madureira, ehemaliger Flughafen in Brasilien (historischer IATA-Code)
 Zentrum Mikroelektronik Dresden, Halbleiterhersteller aus Dresden
 Zentralrat der Muslime in Deutschland, islamischer Dachverband in Deutschland
 Zentrale Militärische Dienststelle, eine alte Kategorie von Dienststellen der Bundeswehr
 Zentralstelle für maschinelle Dokumentation, Institut in Frankfurt am Main
 Zen Management Daemon
 Zentraler Statistischer Meldedienst

Abkürzung